Баском има више значења:
 Баском (Охајо)
 Баском (Флорида)